SZQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sáenz Peña (Argentina)